Stanisław Kowal (1897-1920) – sierżant Wojska Polskiego II RP, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Kowal (1928-2001) – polski lekkoatleta, trójskoczek, olimpijczyk